Карл Густав — подвійне чоловіче ім'я.

Відомі носії 

 Карл XVI Густаф (1946) — король Швеції з 15 вересня 1973 року.
 Карл Густав Юнг (1875–1961) — швейцарський психоаналітик, психолог, філософ культури, родоначальник аналітичної психології.
 Карл Густав Маннергейм (1867–1951) — барон, державний та військовий діяч Фінляндії, президент Фінляндії (1944), фельдмаршал Фінляндії (1933), з 1942 — маршал Фінляндії (почесне звання).
 Карл Густав Якоб Якобі (1804–1851) — німецький математик,
 Карл Густав Мосандер (1797–1858) — шведський лікар та хімік.
 Карл Густав Крейц (1660–1728) — шведський барон, генерал від кавалерії,
 Карл Густав Рос (1655–1722) — шведський барон, армійський офіцер.
 Карл Густав Бішоф (1792–1870) — німецький хімік та геолог.
 Карл Густав Вернер фон Гейденстам (1859–1940) — шведський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1916 року.
 Карл Густав Реншільд (1651–1722) — шведський фельдмаршал, граф, сподвижник короля Карла XII.

Чоловічі імена